Deux congrès diplomatiques se sont tenus dans la ville allemande de Rastatt :
 le premier, en 1713, à la fin de la guerre de Succession d'Espagne, prépare le traité de Rastatt ; 
 le second congrès de Rastatt a lieu durant les guerres de la Révolution française, de 1797 à 1799, et n'aboutit à rien ; les ambassadeurs français sont assassinés par des hussards autrichiens.